FK Spartak Moskva (rusky: Футбольный клуб «Спартак» Москва, tj. Futboľnyj klub Spartak Moskva) je ruský fotbalový klub z Moskvy, který hraje ruskou Premier Ligu. Založen byl v roce 1922 pod názvem MKS Krasnopresnenskogo rajona (Moskovskij kružok sporta Krasnopresnenskogo rajona).

Spartak dvanáctkrát vyhrál sovětskou ligu a devětkrát ruskou ligu, získal také deset sovětských fotbalových pohárů a 3 ruské poháry (1994, 1998, 2003). Fotbalový klub byl součástí sportovního klubu Spartak Moskva, který do sebe začleňoval například i hokejový HK Spartak Moskva.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Otkrytije Arena s kapacitou 45 360 diváků.

Historie 
Spartak Moskva byl založen dvojicí Ivan Artemijev – Nikolaj Starostin v roce 1921. Po zbudování stadionu se roku 1926 našel sponzor, což Spartaku umožnilo dále navýšit kapacitu. Roku 1934 se klub dočkal dnešního označení Spartak Moskva po římském otrokovi a atletovi Spartakovi. Ještě před válkou a pod českým koučem Antonínem Fivébrem se Spartak zmocnil domácího titulu v letech 1936, 1938 a 1939.

Po válce se během 50. let ustanovil duopol Spartak–Dynamo, kteří oba společně ovládali sovětský fotbal. Spartak během této dekády získal 5 ligových titulů, také díky hráčům jako byli Igor Netto. Další titul tým vybojoval až o mnoho let později, roku 1969. Nastala éra slabších výsledků, kterou narušila výhra v poháru roku 1971. Roku 1976 klub sestoupil o úroveň níže, díky trenérovi Konstantinu Beskovovi se tým okolo mladých talentů, jako byli Rinat Dasajev a Georgij Jarcev, dostal zpět do nejvyšší soutěže hned po jedné sezóně. Roku 1979 získal Spartak opět ligový titul.

Spartak vybojoval poslední ligový titul v éře SSSR roku 1989, když porazil Dynamo Kyjev 2:1 díky brance Valerije Šmarova z volného přímého kopu v nastaveném čase. Po zániku SSSR se Spartak etabloval v ruské domácí lize a v letech 1992 až 2001 získal celkově devět titulů. To vedl klub ředitel a zároveň trenér Oleg Romancev, z hráčů lze jmenovat třeba Valerije Karpina.

Následující roky se ale titul vybojovat nepodařilo, tým ale vyhrál ruský pohár roku 2003 a v roce 2005 to dotáhnul na druhou příčku, což Spartaku pod vedením Aleksandrse Starkovskiho umožnilo kvalifikovat se do Ligy mistrů UEFA. Druhé místo tým vybojoval také v letech 2007 a 2008.

V dubnu 2009 byl jmenován trenérem bývalý hráč Spartaku Valerij Karpin, který se mohl spoléhat na služby brazilského útočníka Wellitona.

Jako součást protiruských sankcí vyloučila UEFA i FIFA koncem února 2022 ruské kluby z evropských soutěží. Spartaku byly kontumovány osmifinálové zápasy Evropské ligy, do čtvrtfinále postoupilo RB Lipsko.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1922 – MKS Krasnopresnenskogo rajona (Moskovskij kružok sporta Krasnopresnenskogo rajona)
 1923 – FK Krasnaja Presnja Moskva (Futbolnyj klub Krasnaja Presnja Moskva)
 1926 – FK Piščevik Moskva (Futbolnyj klub Piščevik Moskva)
 1931 – FK Promkooperacija Moskva (Futbolnyj klub Promkooperacija Moskva)
 1935 – FK Spartak Moskva (Futbolnyj klub Spartak Moskva)

Získané trofeje

Vyhrané domácí soutěže

Premier Liga ( 10× )
 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017
 Ruský fotbalový pohár ( 3× )
 1993/94, 1997/98, 2002/03

Sovětský svaz 
 Vysšaja liga ( 12× )
 1936 (podzim), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989
 Sovětský fotbalový pohár ( 10× )
 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Spartak-2 Moskva 

Spartak-2 Moskva, dříve znám také pod názvem Spartak-d Moskva, byl rezervním týmem moskevského Spartaku. Založen byl v roce 1964. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2015/16, kdy se v FNL (2. nejvyšší soutěž) umístil na 5. místě.

Majitelé klubu v květnu 2022 kvůli snížení rozpočtu rezervní tým zrušili. Tím spustili lavinu nesouhlasných reakcí.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
   
 The Red-White INFOrmation History and statistics FC Spartak Moscow 

Ruské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1922

Sportovní kluby v Moskvě